Gegants vells de Sarrià
 Gegants vells de la plaça Nova
 Gegants vells de la Casa de la Caritat
 Gegants vells de Sants
 Gegants vells dels gegants de Molins de Rei
 Gegants vells dels gegants de Solsona
 Gegants vells dels gegants de Sitges